Champs Élysées ou Champs-Élysées peut faire référence à :

Mythologie 
 Dans la mythologie grecque et romaine, les champs Élysées ou simplement l’Élysée sont le lieu des Enfers grecs où les héros et les gens vertueux goûtent le repos après leur mort.

Toponymes 

 Paris, France
 Avenue des Champs-Élysées ou simplement les Champs-Élysées, parfois même les Champs, une célèbre avenue parisienne ;
 Quartier des Champs-Élysées, un quartier du  de Paris ;
 Théâtre des Champs-Élysées, un théâtre parisien.

 Prague, République tchèque
 Les « petits Champs-Élysées » est le surnom de la place Venceslas à Prague.

 Namur, Belgique
 L'avenue des Champs-Élysées est la rue principale du faubourg populaire de Plomcot.

 Saint-Quentin, France
 Le parc des Champs-Élysées est un parc de douze hectares aménagé au  siècle à l'emplacement des anciennes fortifications.

Arts 
Les Champs-Élysées, une chanson de Joe Dassin (1969), adaptation française par Pierre Delanoë de la chanson Waterloo Road interprétée par le groupe anglais  ;
 Champs-Élysées, un album de Bob Sinclar sorti en 2000 ;
 Champs-Élysées, une émission de télévision diffusée dans les années 1980 et dans une forme actualisée en 2010.
 La scène des Champs-Élysées est un solo de flûte de l'opéra Orphée et Eurydice de Glück.

Voir aussi 
 , traduction anglaise de « Champs Élysées ».